Roland Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Roland Park (Maryland)
 Roland Park (New Hampshire)
 Roland Park (Virginia)